Midlands – kraina geograficzno-historyczna w Anglii
 Midlands – region w Irlandii
 Midlands – region na Tasmanii (Australia)
 Midlands – prowincja w Zimbabwe

Zobacz też 
 West Midlands, East Midlands